

Musica
 La straniera – opera lirica di Vincenzo Bellini

Letteratura
 La straniera (Outlander) – romanzo del 1991 di Diana Gabaldon
 La straniera – romanzo di Claudia Durastanti

Cinema
 La straniera – film muto del 1916, regista sconosciuto, prodotto dalla "Savoia Film", Torino
 La straniera – film del 1930 diretto da Amleto Palermi e Gaston Ravel
La straniera (Strange Lady in Town) – film del 1955 diretto da Mervyn LeRoy 
 La straniera – film del 1989 diretto da Joan Tewkesbury
 La straniera – film del 2009 diretto da Marco Turco